

Musica 
Earth & Sky – album di Graham Nash del 1980
Earth & Sky – singolo degli Of Mice & Men del 2019

Scienza 
EarthSky, precedentemente Earth & Sky – programma radiofonico e sito web scientifico attivo dal 1991